

Acronimi 
 Center for Operations Research and Econometrics,
 Central Organisation for Railway Electrification, ha sede a Allahabad, India,
 China Open Resources for Education –  è una organizzazione non-profit,
 Coordinated Online Register of Electors 
 CORE – acronimo con cui è noto il movimento per i diritti civili degli afroamericani Congress of Racial Equality
 C.O.R.E. Digital Pictures – casa di produzione cinematografica canadese

Computer e tecnologia 
 Core – motore di calcolo di una CPU o di una GPU
 Core – nucleo generatore di energia termica in un reattore nucleare a fissione
 Core dump – componente di un database

Intel 
 Core Solo – microprocessore di Intel
 Core Duo – microprocessore di Intel
 Core 2 Duo – microprocessore di Intel
 Core 2 Extreme – microprocessore di Intel

Geografia 
 Core – un quartiere di San Diego,
 Core – area non incorporata della Virginia Occidentale nella contea di Monongalia,
 Core Banks – isole di barriera in Carolina del Nord, parte di Outer Banks e del National Seashore di capo Lookout

Scienza 
 Core – satellite naturale del pianeta Giove.
 Elettrone di core – elettrone atomico
 Core – insieme di muscoli del corpo umano.

Altri usi 
 Core, o Kore – altro nome del personaggio mitologico di Persefone-Proserpina
 Core – personaggio della Bibbia
 Core – popolo dei nativi americani
 Core – album dei Stone Temple Pilots del 1992
 The Core – film del 2003 diretto da Jon Amiel

Altri progetti